Владимир Буряков: Буряков, Владимир Анатольевич (род. 1955) — советский легкоатлет-многоборец, тренер.
 Буряков, Владимир Леонидович (1944—2007) — советский и российский инженер, учёный.